Rezerwat miłości, a Skaldowie 1979-es lemeze
 Rezerwat miłości, az előbbi album címadó dala